Gex – platformowa gra komputerowa.
 Gex – miasto leżące we Francji.
 Gex – okręg we Francji, którego stolicą jest miasto Gex.
 Gex – kanton we Francji, którego stolicą jest miasto Gex.

Zobacz też
 Pays de Gex